Бабенково — название населённых пунктов:

Россия 
 Бабенково — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Бабенково — село в Кировском районе.

Украина 
 Бабенково — село в Изюмском районе Харьковской области.